Чакма — многозначный термин.

 Чакма — народ в Бангладеш (горный округ области Читтагонг) и в пограничных районах Индии. 
 Чакма — индоевропейский язык, на котором говорит народ чакма.
 Чакма — письмо, использовавшееся для записи языка чакма. Вытеснено бенгальским письмом.
 Чакма (или Медвежий павиан) — вид приматов из семейства мартышковых.